Merluzzo nordico bianco – nome comune di Gadus morhua, anche noto come stoccafisso (se essiccato)
Merluzzo nordico grigio – nome comune di Gadus macrocephalus anche noto come baccalà (se salato e stagionato)